Кубок Европы по хоккею с шайбой 1995/96 — 31-й розыгрыш Кубка Европы под эгидой ИИХФ, который прошёл с 19 октября 1995 года по 30 декабря 1995 года.

Участвующие команды 

В розыгрыше Кубка Европы по хоккею с шайбой 1995/1996, который завершился в декабре 1995 года, приняли участие 31 команда из 31 страны. 4 команды начали турнир с квалификационного раунда, 14 команд с четвертьфинала, 11 команд с полуфинала и 2 команды были допущены напрямую в финальный раунд — хозяева финального турнира Кёльнер Хайе и победитель предыдущего турнира Йокерит. Победителем во второй раз стала команда из Хельсинки, Йокерит.

 В группе G должна была участвовать команда из Латвии Пардаугава Рига, но из-за её банкротства было решено, что вместо латвийского клуба примет участие команда с лучшими показателями из занявших второе место в четвертьфинальных турнирах.

Квалификация 

Матчи квалификационного раунда прошли в сентябре 1995 года.

Четвертьфинал 

Матчи четвертьфинала прошли с 6 по 8 октября 1995 года в  Софии,  Секешфехерваре,  Хернинге и  Тилбурге.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа С 

Время местное (UTC+2).

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Полуфинал 

Матчи четвертьфинала прошли с 10 по 12 ноября 1995 года в  Хамаре,  Клотене и  Фельдкирхе,  Больцано и  Всетине.

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Группа F 

Время местное (UTC+2).

Группа G 
 Вместо клуба  Пардаугава Рига приняла участие команда  Торпедо Усть-Каменогорск имевшая лучшие показателями среди команд занявших второе место в четвертьфинальных турнирах.

Время местное (UTC+2).

Группа H 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд

Группа J 

Время местное (UTC+2).

Группа K 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место

Финал 

по материалам Форума хоккейной статистики

«Олл старз» турнира

Интересные факты 

 Матч Динамо Москва — Кёльнер Хайе  1:4 — первое в истории поражение российского клуба от немецкого.
 В турнире принимали участие шесть клубов из бывшего СССР.

Примечания

Ссылки